Hirahara ist der Familienname folgender Personen:

 Art Hirahara (* 1971), japanischer Jazzgitarrist
 Makoto Hirahara (1952–2021), japanischer Jazzmusiker
 Naomi Hirahara (* 1962), amerikanische Schriftstellerin und Journalistin
 Ryuki Hirahara (* 2003), japanischer Fußballspieler